Ana Zelich (Barcelona, 3 de març de 1955) és una dissenyadora gràfica i directora creativa amb una llarga trajectòria en disseny i comunicació visual i més específicament en l'àmbit de la gràfica audiovisual (motiongraphics), el branding per televisió (broadcast design) i projectes globals multidisciplinaris. És graduada en Disseny Gràfic per l'Escola Superior de Disseny ELISAVA, Llicenciada en Història de l'Art per la UB, Universitat de Barcelona, i Master of Science pel Pratt Institute de Nova York en Comunicació Audiovisual amb una beca Fulbright atorgada per la Fundació de la Caixa.
El seu treball es desenvolupa en paral·lel a l'evolució de l'animació i la gràfica aplicada a la imatge en moviment, des de l'etapa inicial analògica fins a la digital.

Va ser pionera en la creació de projectes gràfics amb l'aparició i ús dels primers ordinadors en l'entorn del disseny, concretament com a realitzadora i directora d'art a Animàtica (primera empresa fundada al nostre país, especialitzada en imatge i animació 3D) i posteriorment al llarg de la seva carrera creant l'estudi Zoptic, com a directora d'art de Canal+ Espanya i com a fundadora i directora creativa de Zeligstudio, un dels estudis creatius amb més reconeixements, que ha dissenyat i dirigit nombrosos projectes de branding per canals de TV nacionals, internacionals, informatius i programes de tota classe.

A partir del 2013 centra el seu treball en l'àmbit expositiu a Mediapro Exhibitions, combinant la direcció d´art en projectes museistics amb la direcció de la imatge corporativa per a empreses del grup Mediapro i canals de TV.

Ha format part de la Junta del Cercle Artístic de Sant Lluc entre el 2018 i el 2019 i des de març 2016 és membre del Patronat d´Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria, actualment com a vicepresidenta.

2019 La Junta d'ADG-FAD atorga el LAUS D'HONOR a la trajectòria professional a Ana Zelich. Aquest premi es concedeix a professionals del sector del disseny i la comunicació que han tingut una trajectòria encomiable i de mestratge per a tota la professió.

Trajectòria professional 
El 2001, Ana Zelich va fundar Zeligstudio juntament amb el grup Mediapro i es convertí en la seva directora creativa. Des del 2013 és directora d´art a Mediapro i responsable del disseny de projectes audiovisuals i expositius, vinculant branding, disseny gràfic, interactivitat i motion amb l'espai i l'arquitectura.

Amb una formació estretament vinculada al disseny gràfic, ha realitzat molts projectes de Motion Graphics aplicats a diversos àmbits de la producció audiovisual. És especialista en branding per a canals de televisió.

A més ha participat en nombrosos congressos i conferències sobre disseny i comunicació audiovisual com a jurat i ponent. Ha dedicat també uns anys a la docència en diferents escoles superiors de disseny de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, i ha col·laborat puntualment amb publicacions especialitzades d'aquest àmbit.

La trajectòria professional d'Ana Zelich passa per diferents etapes:
 L'any 1984, fins al 1986, va ser la directora d'art a Animàtica, primera empresa de disseny espanyola dedicada a la imatge de síntesi, pionera en animació 3D i en motion graphics .

 Del 1986 al 1988 treballà com a dissenyadora i realitzadora freelance en projectes de motion graphics per a la productora Ovideo de Barcelona, dirigint- ne l'animació i postproducció en empreses audiovisuals de Londres: Rushes, Electric Image, Frame Store i The Mill.

 Cofundadora de Zoptic, juntament amb Luis Rueda i Neus Grabulosa, (l'any 1989, fins al 1994), especialitzada en disseny i realització per a televisió. Zoptic introdueix la integració de diverses tècniques d'animació gràfica amb la imatge real, creant projectes audiovisuals multidisciplinaris.

 Del 1995 al 1998 va ser la directora d'Art a Canal +, dirigeix la creativitat i la producció dels identificatius temàtics d'aquest canal, en aquest projecte implica a diversos artistes plàstics per intentar crear una imatge més experimental i amb nous llenguatges audiovisuals. L'objectiu del projecte, que va durar 4 anys, va ser renovar la imatge del canal, porta a terme la renovació i disseny del seu branding on-air i off-air, així com el dels seus programes i canals temàtics.

 Entre els anys 1998 i 2001 va treballar com a dissenyadora i realitzadora free-lance, per a moltes televisions d'àmbit nacional (com CNN +, Canal Sur Televisión, Televisión de Canarias i Disney Channel). També inicià una relació com a col·laboradora gràfica per a la productora El Terrat, dissenyant la imatge per nombroses sèries com ara “Plats Bruts”, “Moncloa Dígame" i programes com “La Última Noche” i Set de Nit.

 Del 2001 al 2013 Treballà a Zeligstudio 

 Des del 2013 és directora d´art en el grup audiovisual Mediapro amb seus a tot el món: Barcelona, Madrid, Miami, Dubai, Buenos Aires, Lisboa, Saõ Paulo, etc.

Animàtica 
Animàtica va ser una de les primeres productores d'animacions per ordinador d'Europa, va realitzar a Barcelona peces molt variades, la major part de propòsit comercial com ara capçaleres de televisió, anuncis industrials, anuncis divulgatius, etc. I també algunes peces de creació lliure.

Animàtica dissenyà el primer branding en pantalla de TV3, Televisió de Catalunya i realitzà capçaleres com “Arsenal” en col·laboració amb Peret i “Blanc o Negre” també per TV3, així com els Informatius del segon canal de Televisió Espanyola. També les peces audiovisuals d'identitat per l'Exposició “Diseño España”, a Europalia, Bruseles 1985, i l'exposició del Ministerio de Cultura “Procesos, Cultura i Nuevas Tecnologías” en el Centro de Arte Reina Sofía, 1986.

Diferents treballs d'Animàtica són seleccionats i premiats a Imagina, Rencontres Audiovisuelles, promogut per l'INA, Institut National de l'Audiovisuel de France. També tres projectes de disseny: “Diseño España”, “Procesos” y F/DG Video” reben el primer premi LAUS en Disseny Audiovisual, inaugurant aquest apartat en les pròximes edicions d'aquest premi anual de disseny del ADG FAD.

Zoptic 
El 1989 va aparèixer l'estudi Zoptic, fundat per Ana Zelich (directora de disseny a Animatica fins al moment), Luis Rueda i Neus Gabulosa (amb experiència al departament de disseny de Televisió de Catalunya, TV3), amb l'objectiu de posicionar-se com el primer estudi de disseny especialitzat en branding i disseny audiovisual, especialment per a la televisió.

Zoptic va intervenir en la imatge d'identitat de Canal+ a Espanya i en la imatge de la Expo de Sevilla el 1992, i en televisions autonòmiques com ara TV3 i Canal9.

Canal +
El 1995 va
ser la directora d'Art del Canal+ Espanya, assumint la direcció de la imatge d´identitat del canal i dels seus
programes, i també col·laborant amb els diferents
departaments, escenografia, estilisme, events,
per crear un llenguatge comú.

Zeligstudio 
Zeligstudio va ser fundat l'any 2001 per Ana Zelich juntament amb el grup Mediapro. Zeligstudio és una empresa de disseny, producció i postproducció audiovisual, especialitzada en identitat i branding per a canals de televisió. També dissenya i produeix la imatge gràfica de programes creant la capçalera, els separadors, els elements de retolació i els crèdits. Dissenya i produeix per a la publicitat, especialment en aquells espots on el concepte i la imatge requereixen un equip de disseny gràfic amb capacitat integrada de postproducció i animació. Amplia el seu àmbit de treball, desenvolupant la imatge de llançament de pel·lícules cinematogràfiques, tràilers, spots i crèdits de llargmetratges, i també peces de promoció en altres suports com cartells i pressbooks.

Mediapro 
Des del 2013 treballa en el grup MEDIAPRO com a Directora Creativa en diferents projectes audiovisuals alguns d'ells en països d'Orient Mitjà i també a Mediapro Exhibitions en projectes multidisciplinaris expositius i museístics a Espanya, Itàlia, Brasil, Mèxic. Mediapro té una posició líder en el sector audiovisual com a productora, proveïdora de continguts i serveis tècnics, gestionant i distribuint esdeveniments esportius, produint cinema, canals de televisió, documentals i continguts interactius. En aquesta nova etapa realitza la direcció d´art de projectes expositius que el grup desenvolupa arreu del món i el procés de branding de forma global.

Docència i conferències 
Al llarg de la seva trajectòria també ha exercit com a docent i conferenciant, hi ha participat en nombrosos jurats de disseny a l'ADG FAD  , al PROMAX & BDA  al SELECT de Index Books.

Docència 
Al llarg de la seva carrera ha estat docent en diferents universitats i escoles superiors de disseny, en el Grau de Disseny Gràfic, en el de Comunicació Audiovisual i en diversos màsters i postgraus de temàtiques relacionades amb el Branding i el Disseny Audiovisual:
 ELISAVA, Escola Superior de Disseny (Barcelona). Grau en Disseny  gràfic, Postgrau en Noves Tecnologies i Multimèdia i Master en Branding. Universitat Pompeu Fabra.
 BAU, Escola Superior de Disseny (Barcelona). Máster en Motion Graphics Design.
 UNIVERSITAT POMPEU FABRA – Grau en Comunicació Audiovisual.

Conferències 
També ha participat en nombrosos congressos i fòrums de disseny i noves tecnologies com a conferenciant, sent les més significatives:
 MUVIM Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat: Tipografía en movimiento, una mirada retrospectiva. Auditorio Museo MUVIM i Escola ESAT de València, 2014 
 BROADCAT / ADG FAD Design Conference 2006 Barcelona – Zeligstudio “Rezetas”  Auditori CaixaForum de Barcelona.
 ART FUTURA 2002 “Motion Graphics: Diversos modos de hacer”. CCCB Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona.
 PALAZZO FORTUNY-Venecia 1993. “Workshops Fortuny: Seminari de Video y Motiongraphics (Venecia)

Premis i Reconeixements 
Els premis i reconeixements més significatius de la seva carrera són:

 ADCE / ART DIRECTORS CLUB OF EUROPE. GOLD AWARD 2002 / Film & TV Graphics: Geoplaneta (Grupo Planeta) 
 BDA PROMAX (NY) WORLD GOLD AWARDS 2007. Gold / Logo and Best Package Design: K3 (Televisió de Catalunya) 
 PREMI LAUS / ADG FAD, Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics de Barcelona: 23 premis i nominacions des de 1986.
 LAUS D'HONOR 2019 com a reconeixement a la trajectòria professional en disseny.

Publicacions i projectes 
Women made, dones dissenyadores a Catalunya i Balears. Govern Balear, Esdi Escola Superior de Disseny Universitat Ramon Llull 1999. Pàgina 51.

Dissenyadores gràfiques. Col·lecció catalanes del segle XX. Publicacions GREDITS BAU i Eumogràfic. Juny 2019

Joan Costa, al seu llibre Identidad televisiva en 4D, destaca una sèrie de projectes de Zeligstudio. Entre ells es troben la imatge de Canal Sur Televisión, Flaix TV, Canal Barça, Geoplaneta TV, M7 Televisió de Mallorca, Canal 33, Televisió de Catalunya i la pantalla del Fòrum Mundial de Cultures Barcelona 2004. També el disseny de la gràfica de programes televisius com Cuina per solters a TV3, Viure Catalunya a TV3, Agenda Cultural a TV3, Animalia a Telemadrid, Pelopicopata a Antena 3, Telemonegal i B-360° a BTV. I la imatge de documentals com No fa gaires anys i El Dalí de Cadaqués per a City TV.

També va col·laborar al llibre "Foto-diseño: fotografismo y visualización programada" (Volumen 3 de Enciclopedia del diseño, editorial CEAC) de Joan Costa escrivint el capítol “La fotografía como elemento básico de comunicación visual. El fotografismo” sobre fotografisme, l'any 1988.

Ha participat en publicacions, entre el 2009 i 2010, de la plataforma Broadcat, una plataforma online per a la divulgació del disseny audiovisual, promoguda per l'ADG FAD (Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art).

Referències

Enllaços externs 
 PAD Journal (Papers on Art and Design) #19 Vol13. Decembre 2020. The First Female Professional Group of Graphic Designers in Catalonia (1960s - 1970s). M. Àngels Fortea. BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. http://www.padjournal.net/it/

Barcelonins contemporanis